Die Primeira Divisão 1982/83 war die 49. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 22. August 1982 und endete am 5. Juni 1983.

Benfica Lissabon wurde zum 25. Mal portugiesischer Meister. Fernando Gomes vom FC Porto wurde für seine 36 Treffer mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1982-83 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1982/83